Strack är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Heinrich Strack (1805–1880), tysk arkitekt
 Hermann Strack (1848–1922), tysk teolog och orientalist

Tyska efternamn